Карпе́ка — українське прізвище.

Відомі носії 
 Карпека Олександр Данилович (13 березня 1894, Глухів — 13 листопада 1918, Київ) — київський авіаконструктор.
 Карпека Данило Олександрович (28 січня 1856, хутір Ловра Глухівського повіту Чернігівської губернії — 19 липня 1914, Ловра) — український цукрозаводчик і землевласник, батько музичного педагога Анни Артоболевської і Олександра Карпеки.
 Карпека Володимир Васильович (1877 або 1880—1941) — професор римського права, декан юридичного факультету Київського університету (1919). Племінник Данила Олександровича.

Див. також 
 Карпеко